Stare Zalesie:
Stare Zalesie (Bielsk) dans la voïvodie de Podlachie.
Stare Zalesie (Czyżew-Osada) dans la voïvodie de Podlachie.
Stare Zalesie (Klukowo) dans la voïvodie de Podlachie.
Stare Zalesie (Zambrów) dans la voïvodie de Podlachie.